(?-ap. 1870), un sculpteur italien ;
 Achille Stocchi (1963-), un physicien franco-italien ;
 Amadeo Stocchi (?-?), un sculpteur italien, père du sculpteur  ;
  (1611-1663), un prêtre italien, homme de lettres et faussaire ;
  (1937-), un rameur sud-africain ;
  (1991-), un footballeur italien ;
 Luigi Stocchi (1920-2003), plus connu sous le pseudonyme de , un accordéoniste, compositeur et arrangeur italien ;
  (1906-1964), un problémiste italien ;
  (1961-), un doubleur italien ;
  (1954-), un biochimiste et universitaire italien ;
  (1895-1987), un rameur italien.